Warsob (/) steht für:

 Warsob, ein Fluss in Tadschikistan
 Warsob (Stadt), eine Stadt und Bezirk in Tadschikistan
 Warsob (Distrikt), ein Distrikt in Tadschikistan